een ondergronds bomvrij gewelf voor geschut of ander materiaal
 Remise (bordspel), een onbeslist einde van een spel
 Remise (openbaar vervoer), een opstelplaats voor trams en/of bussen, waar deze gedurende de nacht staan
Oude remise (Bad Nieuweschans)
 Een oud woord voor koetshuis
 Een inpandige garage bij een politiebureau, gevangenis of rechtbank met een sluissysteem, voor het beveiligd vervoer van verdachten/gedetineerden
 Een geldzending
 Remise (schermen), een herzetten van een aanval in het schermen
 Remise (hoorspel), een hoorspel van Karl Günther Hufnagel